Název Křečov mají dvě lokality:
 Křečov, vesnice v severní části okresu Plzeň-sever, část obce Štichovice
 Křečov (hrad), zřícenina hradu u Podbořanského Rohozce v okrese Louny

Podobné názvy 
 Křeč (rozcestník)
 Křečovice (rozcestník)